Чжан Чжэндун (; 9 февраля 1989 года, Баодин, Хэбэй, Китай) — китайский футболист, играющий за клуб «Хэбэй Чайна Фортун» и за сборную Китая. Играет на позиции полузащитника.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в академии клуба «Ляонин Хувин». Дебютировал за первую команду 21 мая 2006 года в матче против клуба «Шаньдун Лунэн». За «Ляонин Хувин» провёл 7 матчей.

В 2009 году перешёл в португальский клуб «Мафра», за который сыграл 29 матчей и забил 7 голов. 11 августа 2010 года перешёл на правах аренды в другой португальский клуб «Униан Лейрия», за который сыграл 14 матчей и забил 2 гола. 11 июля 2011 года перешёл на правах аренды в другой португальский клуб «Бейра-Мар», за этот клуб Жанг сыграл 26 матчей и забил 6 голов.

В августе 2012 года перешёл в клуб Второй Бундеслиги «Айнтрахт (Брауншвейг)» из Брауншвейга на правах аренды. Дебютировал 15 сентября 2012 года в матче против клуба «Ян».

22 июля 2013 года перешёл в клуб «Бэйцзин Гоань». Дебютировал 25 августа 2013 года в матче против клуба «Далянь Аэрбин». Забил первый гол 17 мая 2014 года в матче против клуба «Шанхай Шэньсинь» на 32-й минуте.

21 июля 2015 года перешёл на правах аренды в испанский клуб «Райо Вальекано», став первым китайцем в Примере.

12 января 2017 года перешёл в «Хэбэй Чайна Фортун» за 20,4 миллиона евро. Чжан стал самым дорогим местным футболистом в истории Китая. В составе нового клуба дебютировал 5 марта 2017 года в матче против «Хэнань Констракшн», который закончился вничью 0—0. Первый гол забил 29 апреля 2017 года в матче против «Тяньцзинь Тэда», в котором его команда одержала победу со счётом 4—0.

Международная карьера 
Дебютировал за сборную Китая 3 марта 2010 года в товарищеском матче против сборной Португалии.

Статистика

Достижения 
Командные

 «Бэйцзин Гоань»
  Чемпионат Китая по футболу : 2014

 «Айнтрахт (Брауншвейг)»
  Вторая Бундеслига : 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Player stats at sohu.com

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Мафра»
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Бейра-Мар»
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Райо Вальекано»